Diese Liste (Stand: 19. März 2023) enthält alle Fußballspieler die seit dem Aufstieg des FC Bayern München in die Bundesliga – ab der Saison 1965/66 – zum Mannschaftskader gehörten, unter Angabe des Zeitraums (Zugehörigkeit zum Verein), Anzahl der Einsätze in den unterschiedlichen Wettbewerben (gemäß Spaltenpaar) und der Anzahl der jeweils erzielten Tore.

Zu den Fußballspielern vor dem 14. August 1965:siehe Liste der Fußballspieler des FC Bayern München (1945–1965). Zu den Fußballspielern vor dem 4. November 1945: siehe Liste der Fußballspieler des FC Bayern München (1900–1945).

 Spieler: Name des Spielers (Vorname, Nachname) in alphabetischer Reihenfolge.
 N: Nationalität des Spielers anhand von Staatsflaggen. Bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat, antritt oder antreten würde.
 v: Erstes Jahr der Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 b: Letztes Jahr der Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 S: Anzahl der Spiele, die der Spieler während seiner Zugehörigkeit zum FC Bayern München für diesen absolviert hat Gehörte ein Spieler bereits vor der Gründung der Bundesliga zum Aufgebot der Mannschaft, so werden seine Spiele aus jener Zeit nicht mit berücksichtigt.
 T: Anzahl der Tore, die der Spieler während seiner Zugehörigkeit zum FC Bayern München für diesen erzielt hat. Gehörte ein Spieler bereits vor der Gründung der Bundesliga zum Aufgebot der Mannschaft und erzielte zu jener Zeit auch Tore, so werden diese nicht mit berücksichtigt.
 Statistik (Spaltenpaar)
 Bundesliga –– ab 1965/66
 DFB-Pokal –– ab 1965/66
 DFB-/DFL-Supercup –– ab 1987
 DFB- / DFL-Ligapokal –– 1972/73 / 1997–2007
 Messepokal –– 1970/71
 Europapokal der Pokalsieger –– 1966/67, 1967/68, 1971/72, 1982/83, 1984/85
 UEFA-Cup –– 1977/78, 1979/80, 1983/84, 1988/89, 1991/92, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 2007/08
 Europapokal der Landesmeister –– 1969/70, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1980/81, 1981/82, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1990/91
 Champions-League –– 1994/95, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12(1), 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
 UEFA Super Cup –– 1975, 1976, 2001, 2013, 2020
 Weltpokal –– 1976, 2001
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft –– 2013, 2020

Quelle = Fussballdaten.de, außer Spaltenpaar 3, 10, 11 und 12

Aktuelle Spieler sind fett gekennzeichnet, einschließlich der aus der zweiten Mannschaft gelegentlich eingesetzten.

1 Die Spiele/Tore im Platzierungsweg sind in der Statistik des Spielers (mit * gekennzeichnet) in Spalte CL (9) mit berücksichtigt.

Siehe auch 
 Liste der Fußballspielerinnen des FC Bayern München

Weblinks 

 Kader 2022/23 auf der Homepage des FC Bayern München
 Kader 2022/23 auf dfb.de
 Kader 2022/23 auf kicker.de
 Kader 2022/23 auf fussballdaten.de
 Kader 2022/23 auf weltfussball.de

!
Munchen Bayern
Fussballspieler Munchen Bayern